NZD steht für:
 Neuseeland-Dollar (ISO-4217-Code), neuseeländische Währung
 Neglected Zoonotic Diseases, siehe Vernachlässigte Krankheiten

nzd steht für:
 Nzadi (Sprache) (ISO-639-3-Code), Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo

Abkürzung